Axel Petersson kan syfta på:

Döderhultarn (1868–1925), svensk träskulptör
Axel Petersson (politiker) (1839–1912), svensk politiker
Axel Petersson (ingenjör) (1834–1884), järnvägsingenjör

Se även
Axel Pettersson